Тібесті:

 Тібесті — гірське плато (нагір'я) в Лівії та Чаді.
 Тібесті — один з 22 регіонів Чаду.